Esta lista objetiva reunir os Honoris Causa da Universidade de Brasília (UnB).

{|class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="1" cellpadding="3"
! Ano
! Nacionalidade
! Nome
! Atividade
|-
|2019
|
|João Claudio Todorov
|psicólogo, pesquisador e um dos fundadores da Associação dos Docentes pela UnB
|-
|2007
|
|Cláudio Santoro
|músico, maestro e fundador do Departamento de Música da UnB
|-
|2018
|
|Enilde Faulstich
|professora do departamento de linguística da UnB
|-
|2006
|
|Abdias do Nascimento
|jornalista, artista plástico e militante negro
|-
|1966
|
|Adriano Moreira
| político português
|-
|1970
|
|Albert Sabin
|criador da vacina contra Poliomielite, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina
|-
|2000
|
|Anísio Teixeira
|educador, fundador e ex-reitor UnB
|-
|1999
|
|Athos Bulcão
|artista plástico
|-
|2012
|
|Boaventura de Sousa Santo
|sociólogo autor de A Crítica da Razão Indolente
|-
|1998
|
|Calyampudi Radhakrishna Rao
|estatistico indiano
|-
|2000
|
|Carolina Martuscelli Bori
|fundadora do Instituto de Psicologia da UnB
|-
|2002
|
|Cassiano Nunes
|escritor
|-
|2007
|
|Serge Moscovici
|psicólogo romeno
|-
|1981
|
|Theodore Martin Hesburgh
|ex-reitor da Universidade Notre Dame(EUA)
|-
|1988
|
|Viktor Frankl
|criador da logoterapia
|-
|2002
|
|William Saad Hossne
|médico e sanitarista
|-
|1991
|
|Celso Furtado
|economista
|-
|1964
|
|Charles de Gaulle
|ex-presidente da França
|-
|1999
|
|Dalai Lama
|líder espiritual do Tibet
|-
|1994
|
|Darcy Ribeiro
|antropólogo fundador da UnB
|-
|1998
|
|Giovanni Berlinguer
|médico sanitarista italiano
|-
|2009
|
|Immanuel Wallerstein
|sociólogo norte-americano
|-
|2005
|
|James Alexander Ratter
|botânico britânico
|-
|1998
|
|Jorge Amado
|escritor
|-
|1980
|
|José López Portillo
|ex-presidente do México
|-
|2000
|
|José Mindlin
|ex-secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, ex-presidente da Fundação Vitae
|-
|1997
|
|José Saramago
|escritor português vencedor do Prêmio Nobel de Literatura
|-
|1983
|
|Juan Carlos I
|rei da Espanha
|-
|1986
|
|Julio María Sanguinetti
|ex-presidente do Uruguai
|-
|1988
|
|Liberato João Affonso Didio
|médico
|-
|1989
|
|Lucio Costa
|arquiteto e urbanista, criador de Brasília
|-
|2000
|
|Lygia Fagundes Telles
|escritora
|-
|1999
|
|Milton Santos
|geógrafo
|-
|2006
|
|Michelle Bachelet
|ex-presidente do Chile e diretora-geral da ONU Mulher
|-
|1990
|
|Nelson Mandela
|ex-presidente e líder político da África do Sul, vencedor do Prêmio Nobel da Paz
|-
|2010
|
|Nilza Eigenheer Bertoni
|matemática
|-
|1989
|
|Oscar Niemeyer
|arquiteto
|-
|1999
|
|Paulo Evaristo Arns
|arcebispo emérito de São Paulo
|-
|2011
|
|Paulo Freire
|educador
|-
|2005
|
|Peter Häberle
|Jurista
|-
|1986
|
|Raul Alfonsin
|ex-presidente da Argentina
|-
|2003
|
|Roberto Cardoso de Oliveira
|antropólogo
|-
|1981
|
|Roberto Marinho
|jornalista, fundador da Organizações Globo
|-
|2005
|
|Roberto Salmeron
|físico do conselho do Prêmio Nobel
|-
|2012
|
|Rumen Borislavov Soyanov
|educador russo
|-
|2019
|
|Mia Couto
|Escritor
|-

Universidade de Brasília